Ди-Кар () — мухафаза (провинция) Ирака. Территория 12 900 км² с населением на 2011 год 1 836 200 человек. Административный центр — город Эн-Насирия. На его территории существуют древние шумерские памятники: руины Ура, Эриду, Лагаша и Нгирсу. До 1976 вилайят Мунтафик.

Округа 
 Аль-Чибайиш
 Насирия
 Эр-Рафаи
 Эш-Шатра
 Сук-аль-Шуюк

См. также 
 Калъат-Сикар
 Эш-Шатра
 Сувайк-Дадджа
 Эль-Маюф-Джамаа
 Эр-Рафаи

Провинции Ирака